Смарагд () — византийский государственный и церковный деятель, дважды занимал должность экзарха Равенны, с 585 по 589 и с 603 по 611 год.

.

Экзархи Равенны
Правители Европы VI века
Правители Европы VII века